

Presentación previa 
La pareja serbia formada por el español Adrián Menéndez y el checo Jaroslav Pospíšil son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja italiana formada por Alessandro Giannessi y Gianluca Naso son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a la pareja española Gerard Granollers y Jordi Samper por 7–5, 7–6 3.

Cabeza de serie 

  Daniele Giorgini /  Matteo Volante (Cuartos de final)
  Lukas Jastraunig /  Gerald Melzer (Cuartos de final)

<li> Gerard Granollers /  Jordi Samper ''(Final)
<li> '''Alessandro Giannessi /  Gianluca Naso (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Meknes 2013